Phragmonaevia är ett släkte av lavar. Phragmonaevia ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Corticifraga för samma taxon.

Källor

Disksvampar
Phragmonaevia